Király Ferenc (1894–1936) ügyvéd, jogi író
 Király Ferenc (1911–1982) szőlőnemesítő (Q106959597)
 Király Ferenc (1936) Munkácsy Mihály-díjas szobrász
 Király Ferenc (1938–2014) sportújságíró
 Király Ferenc (1952–2021) labdarúgó (Haladás)
 Király Ferenc (1973) író

Jegyzetek